Ortega (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Tolima
Ortega (wit druivenras), een druif die gebruikt wordt voor het maken van witte wijn

Personen:
Daniel Ortega (1945), president van Nicaragua
José Ortega y Gasset (1883-1955), een invloedrijk Spaans filosoof
Jesús González Ortega (1822-1881), een liberaal Mexicaans politicus en militair
Manuel Ortega (politicus) (1945), een Filipijns politicus
Jesús Ortega (1952), een Mexicaans politicus van de Partij van de Democratische Revolutie
Ivonne Ortega (1972), een Mexicaans politica van de Institutioneel Revolutionaire Partij
Francisco Robles Ortega (1949), een Mexicaans kardinaal
José Ortega Torres (1943), een Spaans dichter
Manuel Ortega (zanger) (1980), een Oostenrijks zanger
Kenny Ortega (1950), een Amerikaans filmproducent, filmregisseur en choreograaf
Ariel Ortega (1974), een Argentijns voetballer
Sergio Sánchez Ortega (1986), een Spaans voetballer
Dídac Ortega (1982), een Spaans wielrenner
Joaquín Ortega (1981), een Spaans wielrenner
Manuel Ortega (wielrenner) (1981), een Spaans wielrenner